Теленор или Telenor може да се отнася за:
 Telenor Group – норвежка телекомуникационна компания;
 Теленор България – българска телекомуникационна компания.